Plaats in Indonesië
Pagar Jati (Benakat), een plaats in het regentschap Muara Enim van de provincie Zuid-Sumatra
Pagar Jati (Lintang Kanan), een plaats in het regentschap Empat Lawang van de provincie Zuid-Sumatra
Pagar Jati (Tanjung Sakti Pumi), een plaats in het regentschap Lahat van de provincie Zuid-Sumatra
Pagar Jati (Lubuk Pakam), een plaats in het regentschap Deli Serdang van de provincie Noord-Sumatra
Pagar Jati (Pasma Air Keruh), een plaats in het regentschap Empat Lawang van de provincie Zuid-Sumatra
Pagar Jati (Tanjung Agung), een plaats in het regentschap Muara Enim van de provincie Zuid-Sumatra
Pagar Jati (Pagar Jati), een plaats in het regentschap Bengkulu Tengah van de provincie Bengkulu, Sumatra
Pagar Jati (Kikim Selatan), een plaats in het regentschap Lahat van de provincie Zuid-Sumatra